Лажеду (Лажеш-даш-Флореш) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Лажеду (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.